Lévy pode ser:
Bernard-Henri Lévy
Pierre Lévy
Maurice Lévy
Marc Lévy
Paul Pierre Lévy
Jean-Bernard Lévy
Desambiguação